Guerville puede referirse a: 

 Guerville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.
 Guerville, comuna francesa situada en Yvelines.